Forbes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Forbes Township (Missouri)
 Forbes Township (South Dakota)